The Boy (film 2015)
 The Boy (film 2016)

Zobacz też